Ла Зона има више значења:

 Ла Зона (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Зона (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику